Nezakonchennyy uzhin (lettiska: Nepabeigtās vakariņas) är en lettisk polisfilm från 1979 om Martin Beck,  regisserad av Jānis Streičs, baserad på romanen Polis, polis, potatismos! (1970) av Sjöwall Wahlöö.

Externa länkar 
 
 

Filmer 1979
Sovjetiska filmer
Lettiska filmer